

Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Carlow, in Irlanda
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Gorzów Wielkopolski, in Polonia
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Lalitpur, in Nepal
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Pinsk, in Bielorussia
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Strumica in Macedonia del Nord
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Tbilisi, in Georgia
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Tuam, in Irlanda
 Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – Veglia, in Croazia

Cattedrale dell'Assunzione della Vergine 
 Cattedrale dell'Assunzione della Vergine – Tashkent, in Uzbekistan

Cattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria 
 Cattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria – Rabat, a Malta

Concattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 
 Concattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, a Pola, in Croazia
 Concattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, a Segna, in Croazia